

Acordos de supervisão bancária 
 Basileia I — assinado em 1988
 Basileia II — assinado em 2004, em substituição do acordo Basileia I
 Basileia III.

Desambiguações de tratados